La Eredivisie 1962/63 fue la séptima temporada de la liga de máximo nivel en los Países Bajos. PSV Eindhoven ganó su primera Eredivisie y su cuarto título de campeón de los Países Bajos.

Tabla de posiciones 

PJ = Partidos jugados; PG = Partidos ganados; PE = Partidos empatados; PP = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; Pts = Puntos; DG = Diferencia de goles

Enlaces externos 
 RSSSF

Temporadas de la Eredivisie
Fútbol en 1962
Fútbol en 1963